Grandpierre Emil (1874–1938) jogász és író, írói álneve Nagy Péter
 Kolozsvári Grandpierre Emil 1907–1992) előbbi fia, író, műfordító és kritikus